Смит, Эл ():
 Смит, Эл (1929—1985) — американский автогонщик, выступавший в серии Championship Car Racing (Индикар).
 Смит, Эл (1925—2006) — американский бейсбольный рефери, судивший матчи Американской лиги.
 Смит, Эл (1928—2002) — американский бейсболист, выступавший в МЛБ на позиции аутфилдера.
 Смит, Эл (1947—2022) — американский профессиональный баскетболист, выступавший в АБА.
 Смит, Эл (1873—1944) — американский политик, демократ, 42-й губернатор штата Нью-Йорк (1923—1928).
 Смит, Эл — современный британский писатель, драматург.
 Смит, Эл (род. 1964) — игрок в американский футбол, выступавший в НФЛ на позиции лайнбекера.
 Смит, Эл (1902—1986) — американский карикатурист, чьи работы публиковались в газете комиксов «Mutt and Jeff».
 Смит, Эл (1903—1995) — американский бейсболист, выступавший в МЛБ на позиции питчера.
 Смит, Эл (1907—1977) — американский бейсболист, выступавший в МЛБ на позиции питчера.
 Смит, Эл (род. 1962) — американский футболист, выступавший на позиции защитника.
 Смит, Эл (1945—2002) — канадский хоккеист, вратарь, выступавший в АХЛ, НХЛ, ВХА, ЗХЛ и ЦХЛ.